Функ () — дворянский род.

Род баронов фон Функ принадлежит к древнему прибалтийскому дворянству и внесен, 17 октября 1620 года, в матрикул курляндского дворянства.

В грамоте на орден, от 5 октября 1831 года, подпоручик Вильгельм фон Функ назван бароном.

Определением Правительствующего Сената, от 3 мая 1854 и 28 февраля 1862 гг., за курляндской дворянской фамилией фон Функ признан баронский титул.
 фрайхерр Функ, Ханс фон (1891—1979) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 266.

Баронские роды